Joan Vilella i Estivill (Reus 1878 - 1925) Empresari
 Joan Vilella i Llauradó (Reus 1842 - 1894) Industrial i polític
 Joan Vilella i Puig (Barcelona 1892 - 1960) Empresari i comerciant